– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Nozomi można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 希, „nadzieja”
 望, „nadzieja”

Znane osoby 
 Nozomi Masu (望, japońska seiyū
 Nozomi Sasaki (希), japońska modelka
 Nozomi Sasaki (のぞみ), japońska seiyū
 Nozomi Tsuji (希美), japońska piosenkarka

Fikcyjne postacie 
 Nozomi Kujō (望実), bohaterka mangi i anime Bleach
 Nozomi Tojō (希), bohaterka serii Love Live! School Idol Project
 Nozomi Yumehara (のぞみ) / Cure Dream, główna bohaterka anime Yes! Pretty Cure 5 i Yes! Pretty Cure 5 GoGo!

Zobacz też 
 , japońska niedoszła sonda i sztuczny satelita Marsa

Żeńskie imiona japońskie